Монтей () — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Монтей () — коммуна во Франции, в департаменте Гар
 Монтей () — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос
 Монтей () — коммуна во Франции, в департаменте Тарн и Гаронна

  — французский литератор и участник Коммуны (1871).
 Адемар Монтейльский (, ум. 1098) — участник 1-го крестового похода.

См. также

Примечания